DP har flere betydninger:

 Danny Phantom, den originale engelske titel på den canadiske Nickelodeon-animerede tv-serie Danny Genfærd
 DarkPlaces
 Digital Playground
 Donkey punch
 Dobbelt penetrering
 Danskernes Parti
 Dynamisk Programmering